Joan Barreda Bort (* 11. August 1983 in Castellón de la Plana, Victoria) ist ein spanischer Motorradrennfahrer.

Karriere 
Barreda Bort begann seine Motorsportkarriere Anfang der 2000er Jahre und mit der späteren Teilnahme auf Aprilia an der Rallye Dakar 2011, an der er seit diesem Jahr ununterbrochen teilnimmt. Im Jahr 2012 wechselte er zu Husqvarna und gewann in der Klasse der Motorräder die erste, dritte und vierte Etappe der Pharaonen-Rallye in Ägypten. Im selben Jahr gewann er die Baja España Aragón. Seit 2012 nimmt er zudem am FIM Bajas Weltcup und an der FIM Cross-Country Rallies World Championship teil, bei der er 2014 mit dem 3. Platz in der Klasse der Motorräder auf Honda sein bestes Ergebnis einfahren konnte. Barreda Bort fährt seit 2014 und bis heute für das Monster Energy JB Team auf einer Honda CRF450 Rally.

Erfolge

Weblinks 

 Joan Barreda Bort auf dakar.com

Rallye Raid
Motorrad-Rennfahrer (Spanien)
Spanier
Geboren 1983
Mann